Tönjes (friesische Variante des Vornamens Antonius) steht für:

Familienname:
 Albert Tönjes (1920–1980), deutscher Politiker (SPD)
 Bernd Tönjes (* 1955), deutscher Bergbaumanager
 Max A. Tönjes (1882–1940), deutscher Journalist, Publizist, Herausgeber und Verleger, Mitbegründer der Löns-Gedächtnis-Stiftung

Vorname:
 Tönjes Bley (1757–1814), ostfriesischer Wasserbauingenieur und Landvermesser
 Johann-Tönjes Cassens (1932–2022), Jurist und Politiker, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kunst

Siehe auch:
 Tönnies